Oreohelix uinta är en snäckart som beskrevs av Brooks 1939. Oreohelix uinta ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
uinta